Ре́верс ( (и др. языки) ←  «обратный») может означать:

Финансы 
 Реверс — оборотная сторона монеты или медали.
 Реверс — оборотная сторона банкноты.

Техника 
 Реверс — изменение хода механизма  на обратный, противоположный.
 Реверс тяги — в авиации, режим работы двигателя, при котором создаваемая им тяга выполняет обратную работу, останавливая самолёт.
 Реверс в магнитофонах — изменение (механическое переключение) направления движения магнитной ленты в устройствах записи/воспроизведения с целью воспроизведения/записи информации на второй дорожке. Бывает как ручной, так и автоматический (автореверс), по срабатыванию датчика конца ленты. Позволяет не переворачивать кассету или менять местами бобины.
 Реверс электродвигателей — изменение вращения вала ротора при изменении полярности обмотки возбуждения либо якоря (в двигателях постоянного тока) или фазировки (в двигателях переменного тока).
 Реверсные поставки в газотранспортной системе.

Спорт 
 Реверс в большом теннисе — удар с лёта сверху над головой.
 Реверс () — опорный прыжок с вращением на 360 градусов, причём первым над препятствием должна пройти спина, затем тело в вертикальном положении.

Трюки 
 Реверс в пенспиннинге — это концепция трюка, выполненного в обратную сторону.

Искусство 
 «Реверс» — роман российских писателей-фантастов Сергея Лукьяненко и Александра Громова.
 «Реверс» — российская музыкальная группа.

См. также 
 Реверсо
 Аверс

Примечания